Dit is de wereldranglijst van augustus 2001 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 22 augustus 2001.

Mannen 08